Nazwisko to nosili:

 Kazimierz Stanisław Gzowski – kanadyjski inżynier polskiego pochodzenia
 Kazimierz Aleksander Gzowski – polski jeździec, medalista olimpijski